Английская хоккейная Премьер-лига (АХПЛ) — вторая по силе хоккейная лига в Англии, уступающая только Английской национальной хоккейной лиги. В Лиге участвуют 9 английских команд. Штаб-квартира лиги находится в Блэкпуле.

Лига была основана в 1997 году в качестве третьей в стране, но поднялась на одну ступень после расформирования Британской национальной лиги в 2006 году.

Организация лиги 
Лигой управляет Федерация хоккея Англии. Нынешним председателем АХПЛ является Кен Таггарт. Владельцы хоккейных клубов регулярно встречаются для обсуждения вопросов, связанных с лигой, с председателем АХПЛ и принимают участие в голосовании по всем решениям.

Руководитель 
 Председатель: Кен Таггарт
 Главный судья: Мохаммад Ашраф
 Администратор: Мэри Фонт
 Секретарь: Гарри Дент
 Представитель владельцев клубов: Гарри Хаутоун
 Статистик: Малькольм Прин
 Регистрация: Лиз Морали

Структура сезона 
Игры Английской хоккейной Премьер-лиги проводятся с первой недели сентября до конца марта. В регулярном сезоне клубы встречаются по заранее определённому графику; каждая команда играет по 48 матчей, то есть с каждым клубом по 6 матчей: 3 дома и 3 на выезде.

Система очков 
В регулярном сезоне АХПЛ за победу в матче присуждается 2 очка, за поражение в овертайме или серии буллитов дается 1 очко, а за поражение в основное время команде ничего не присуждается.

Клубы в сезоне 2014/15

Бывшие клубы 
 Биллингам Иглз (1997/98)
 Блэкберн Хокс (1998/99)
 Юниорская и молодёжная сборная Великобритании (2000—2003)
 Челмсфорд Чифтейнз (1998—2001, 2002—2008)
 Харингей Грейхаундс (2000—2003)
 Халл Стингрейз (1997—1998, 2005/06)
 Инвикта Дайнэмоз (1997—2003)
 Милтон-Кинс Кингз (1998/99)
 Ноттингем Лионс (2000—2003)
 Оксфорд Сити Старз (1998/99)
 Ромфорд Рейдерс (1998—2010)
 Шеффилд Шиматарс (2005—2010)
 Солихал Баронс (1997—1999, 2000—2002, 2003—2007)
 Сандерлегд Чифс (1997/98)
 Уитли Бэй Вариорс (1997/98)
 Уайтлинк Рейдерс (1997—2009)

Победители

См. также 
 Английская национальная хоккейная лига
 Британская элитная хоккейная лига
 Список хоккейных лиг мира

Ссылки 
 Информация о Английской хоккейной Премьер-лиги

Примечания 

Хоккейные лиги Великобритании